Rudka, comune della Polonia
Rudka, comune della Repubblica Ceca
Rudka, comune dell'Ucraina